Klarspråk kan syfta på:

 Klarspråk –  uttrycka sig rakt på sak och utan omskrivning
 Klarspråksparagrafen – språket i all offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt
  Klarspråksgruppen – en tidigare avdelning inom Regeringskansliet 1993–2006
 Klarspråk : arton korta berättelser– en bok av Mahmut Baksi
 Klarspråk (bok) – en bok av Stig Sjödin
 Klarspråk (radioprogram) – ett radioprogram i Sveriges Radio P1

Se även
 Klartext